

Persone 
 Claude de Ferrière (1639-1715) – giurista francese
 Adolphe Ferrière (1879-1960) – pedagogista svizzero

Geografia

Francia 
 Chartrier-Ferrière – comune nel dipartimento della Corrèze (Nuova Aquitania)
 Ferrière-et-Lafolie – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grande Est)
 Ferrière-la-Grande – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)
 Ferrière-la-Petite – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)
 Ferrière-Larçon – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira (Centro-Valle della Loira)
 Ferrière-sur-Beaulieu – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira (Centro-Valle della Loira)

Pagine correlate 
Ferriere – pagina di disambiguazione
Ferrières – pagina di disambiguazione
La Ferrière – pagina di disambiguazione